Бентозу́х (, от  — «глубинный крокодил») — род триасовых темноспондилов из семейства Benthosuchidae. Последнее относят либо к надсемейству Trematosauroidea, либо к надсемейству Capitosauroidea.

Описание 
Череп клиновидный, до 70 см длиной, с притуплённой мордой. Предглазничный отдел удлинённый, хорошо выражены желобки боковой линии, с предноздревой комиссурой. Маленькое отверстие между предчелюстными костями. Глазницы направлены вверх, лобная кость не достигает глазницы. Шагреневые зубы на парасфеноиде и крыловидных костях. Две пары «клыков» на нёбе. Нижняя челюсть высокая в задней части. Позвоночник слабо окостеневший, рахитомный, с низкими остистыми отростками. Хорошо развиты окостенения плечевого пояса. Общая длина доходила до 2,5 метров. Вероятно, придонные водные рыбоядные хищники. 4—5 видов, из раннего триаса (оленёкский ярус) Поволжья и Приуралья. Типовой вид — B. sushkini, описан палеонтологом и писателем-фантастом И. А. Ефремовым в 1929 году под названием Benthosaurus sushkini. Род Benthosuchus также был установлен им, в 1936 году.

Виды 

Типовой вид — самый крупный, с длиной черепа до 70 см. Другие виды (B. uralensis, B. korobkovi, B. bystrowi) были существенно мельче. Бентозухи являются руководящими ископаемыми раннего триаса. К семейству Benthosuchidae относят также раннетриасовых темноспондилов Vyborosaurus  и, возможно, . Они найдены также в Поволжье и Приуралье и в общих чертах сходны с бентозухом.

На нижней челюсти бентозуха вида Benthosuchus korobkovi, найденного в Ярославской области, при помощи компьютерной томографии нашли самую древнюю доброкачественную опухоль у наземного животного (около 251 млн лет назад).

Примечания

Литература

Ссылки 
 http://www.paleofile.com/Demo/Mainpage/Taxalist/Labyrinthodon.htm
 Tetrapod localities from the Triassic of the SE of European Russia

Земноводные триасового периода
Стереоспондильные